Géraldine Muhlmann, enseignante et une journaliste française. 
 Friedrich Mühlmann, officier supérieur de l'armée de terre allemande de la Seconde Guerre mondiale.